Анатолий Михайлов:
 Михайлов, Анатолий Аркадьевич (1936—2022) — советский легкоатлет.
 Михайлов, Анатолий Арсеньевич (род. 1939) — советский и белорусский философ.
 
 Михайлов, Анатолий Николаевич (род. 1936) — белорусский ученый в области медицины.